Феодор Печерский:

 Феодор Печерский (в Ближних пещерах; ум. ок. 1098) — монах Киево-Печерской лавры, почитаемый как преподобномученик.
 Феодор Печерский (Молчаливый, в Дальних пещерах; XIII век) — монах Киево-Печерской лавры, почитаемый как преподобный.